Uda může znamenat:
 Uda (Japonsko) – město v Japonsku
 Uda (císař) – japonský císař v letech 887–897
 Uda (Pskovská oblast) – vesnice v Pskovské oblasti v Rusku
 Uda (přítok Selengy) – řeka v Burjatsku v Rusku, přítok Selengy
 Uda (zdrojnice Tasejevy) – řeka v Irkutské oblasti a v Krasnojarském kraji v Rusku, zdrojnice Tasejevy
 Uda (přítok Ochotského moře) – řeka v Chabarovském kraji v Rusku, přítok Ochotského moře
 UDA (Ulster Defence Association) – Ulsterští bojovníci za svobodu, severoirská loajalistická paramilitární skupina

Související články 
 ÚDA – Ústřední dům armády